Ву́лиця Бєлі́нського (іноді ву́лиця Белі́нського) — назва вулиць у деяких населених пунктах України та держав колишнього СРСР.

Вулиця Бєлінського — вулиця у місті Донецьк.
 Вулиця Бєлінського — вулиця у місті Запоріжжя.
 Вулиця Бєлінського — вулиця у місті Миколаїв.
 Вулиця Бєлінського — вулиця у місті Херсон.

 Вулиця Бєлінського — колишня назва вулиці Ігоря Сікорського у місті Балта.
 Вулиця Бєлінського — колишня назва вулиці Ганни Добросердової у місті Бердянськ.
 Вулиця Бєлінського — колишня назва вулиці Сергія Жигалка у місті Бориспіль.
 Вулиця Бєлінського — колишня назва вулиці Володимира Савченка у місті Бровари.
 Вулиця Бєлінського — колишня назва Паркової вулиці у смт Велика Олександрівка.
 Вулиця Бєлінського — колишня назва вулиці Героїв Чорнобиля у місті Верхівцеве.
 Вулиця Бєлінського — колишня назва вулиці Марії Гавриш у місті Вінниця.
 Вулиця Бєлінського — колишня назва вулиці Костянтина Реви у місті Глухів.
 Вулиця Бєлінського — колишня назва вулиці Ізмаїла Срезневського у місті Дніпро.
 Вулиця Бєлінського — колишня назва вулиці Петра Сагайдачного у місті Жовті Води.
 Вулиця Бєлінського — колишня назва вулиці Отамана Сірка у місті Ізмаїл.
 Вулиця Бєлінського — колишня назва вулиці Пантелеймона Куліша у місті Коростишів.
 Вулиця Бєлінського — колишня назва вулиці Миколи Гнедича у місті Котельва.
 Вулиця Бєлінського — колишня назва Новоселівської вулиці у місті Кривий Ріг.
 Вулиця Бєлінського — колишня назва вулиці Юрія Липи у місті Кропивницький.
 Вулиця Бєлінського — колишня назва вулиці Наталії Ужвій у місті Луцьк.
 Вулиця Бєлінського — колишня назва Виноградної вулиці у місті Любомль.
 Вулиця Бєлінського — колишня назва вулиці Олександра Єгорова у місті Малин.
 Вулиця Бєлінського — колишня назва вулиці Ізмаїла Срезневського у місті Марганець.
 Вулиця Бєлінського — колишня назва вулиці Виктора Кириченка у місті Мерефа.
 Вулиця Бєлінського — колишня назва вулиці Василя Магарити у місті Мукачево.
 Вулиця Бєлінського — колишня назва Бузкової вулиці у місті Немирів.
 Вулиця Бєлінського — колишня назва вулиці Княгині Ольги у місті Нікополь.
 Вулиця Бєлінського — колишня назва вулиці Олексія Пахучого у місті Новомосковськ.
 Вулиця Бєлінського — колишня назва вулиці Леонтовича у місті Одеса.
 Вулиця Бєлінського — колишня назва вулиці Ігоря Сікорського у місті Олександрія.
 Вулиця Бєлінського — колишня назва Кодацької вулиці у місті Павлоград.
 Вулиця Бєлінського — колишня назва вулиці Тернова у місті Переяслав.
 Вулиця Бєлінського — колишня назва Ветеранської вулиці у смт Піщанка.
 Вулиця Бєлінського — колишня назва Петропавлівської вулиці у місті Покров.
 Вулиця Бєлінського — колишня назва вулиці Євгена Коновальця у місті Сарни.
 Вулиця Бєлінського — колишня назва вулиці Івана Мазепи у місті Світловодськ.
 Вулиця Бєлінського — колишня назва вулиці Олександра Довженка у місті Сміла.
 Вулиця Бєлінського — колишня назва вулиці Григорія Сковороди у місті Сокиряни.
 Вулиця Бєлінського — колишня назва вулиці П.Скоропадського у місті Сторожинець.
 Вулиця Бєлінського — колишня назва вулиці Полкової сотні у місті Суми.
 Вулиця Бєлінського — колишня назва вулиці Вілмоша Ковача у місті Ужгород.
 Вулиця Бєлінського — колишня назва вулиці Григорія Косинки у місті Умань.
 Вулиця Бєлінського — колишня назва вулиці Олекси Тихого у місті Чернівці.
 Вулиця Бєлінського — колишня назва Єлецької вулиці у місті Чернігів.
 Вулиця Бєлінського — колишня назва вулиці Соломії Крушельницької у місті Шепетівка.
 Вулиця Бєлінського — колишня назва вулиці Січових стрільців у місті Шостка.

Вулиця Бєлінського — вулиця у місті Мінськ.

Вулиця Бєлінського — вулиця у місті Тбілісі.

Вулиця Бєлінського — вулиця у місті Єкатеринбург.
 Вулиця Бєлінського — вулиця у місті Казань.
 Вулиця Бєлінського — вулиця у місті Калінінград.
 Вулиця Бєлінського — вулиця у місті Курськ.
 Вулиця Бєлінського — вулиця у місті Липецьк.
 Вулиця Бєлінського — вулиця у місті Нижній Новгород.
 Вулиця Бєлінського — вулиця у місті Новосибірськ.
 Вулиця Бєлінського — вулиця у місті Новочеркаськ.
 Вулиця Бєлінського — вулиця у місті Орел.
 Вулиця Бєлінського — вулиця у місті Пенза.
 Вулиця Бєлінського — вулиця у місті Перм.
 Вулиця Бєлінського — вулиця у місті Псков.
 Вулиця Бєлінського — вулиця у місті Санкт-Петербург.
 Вулиця Бєлінського — вулиця у місті Саранськ.
 Вулиця Бєлінського — вулиця у місті Твер.
 Вулиця Бєлінського — вулиця у місті Тольятті.
 Вулиця Бєлінського — вулиця у місті Томськ.
 Вулиця Бєлінського — вулиця у місті Тула.
 Вулиця Бєлінського — вулиця у місті Тюмень.
 Вулиця Бєлінського — вулиця у місті Уфа.
 Вулиця Бєлінського — вулиця у місті Хабаровськ.
 Вулиця Бєлінського — вулиця у місті Ярославль.

 Вулиця Бєлінського — колишня назва Нікітського провулку у місті Москва.

Вулиці, названі на честь людей